Charles Petty-Fitzmaurice (1917-1944),  marquis de Lansdowne, militaire et noble britannique.
 George Fitzmaurice (1885-1940), producteur et réalisateur américain.
 
 William Petty FitzMaurice (1737-1805),  de Lansdowne, homme politique britannique.

Voir aussi 
 Maison de FitzMaurice
Patronyme anglais

en:Fitzmaurice
fi:Fitzmaurice